Adolph Sutro (1830-1898), Amerikaans ondernemer en burgemeester van San Francisco
 Mount Sutro, een heuvel in de Amerikaanse stad San Francisco
 Sutro Baths, een voormalig zwembadcomplex in diezelfde stad
 Sutro Tower, een zendmast in diezelfde stad
 Alfred Sutro (1863-1933), Engels schrijver en vertaler
 Nettie Sutro (1889-1967), Duits-Zwitserse historica, vertaalster en vluchtelingenhelpster